EMU – skrót giełdowy e-Muzyki
EMU – Apollo Extravehicular Mobility Unit
 EMU – Eastern Michigan University
 EMU – Extravehicular Mobility Unit
 EMU – Unia Gospodarcza i Walutowa